Rußbachhof ist der Name folgender Orte:
 Rußbachhof (Gemeinde Deutsch-Wagram), Gutshof in Deutsch-Wagram, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Rußbachhof (Ahrntal), Ortslage in Ahrntal (Gemeinde), Südtirol